

Toponímia

Canadá 
 Belleville (Ontário)

Estados Unidos 
 Belleville (Arkansas)
 Belleville (Illinois)
 Belleville (Kansas)
 Belleville (Michigan)
 Belleville (Nevada)
 Belleville (Nova Jérsei)
 Belleville (Pensilvânia)
 Belleville (Wisconsin)

França 
 Belleville (Deux-Sèvres)
 Belleville (Meurthe-et-Moselle)
 Belleville (Ródano)
 Belleville-en-Caux
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar
 Belleville-sur-Loire
 Belleville-sur-Mer
 Belleville-sur-Meuse
 Belleville-sur-Vie

Desambiguações de topônimos